Az 1251-es jelzésű távolsági autóbusz Budapest, Népliget és Pápa, autóbusz-állomás között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

!Sorszám (↓)
!Megállóhely
!Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Budapest, Népligetvégállomás||62
|align=left| 
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|A szürke hátterű megállóhelyeken Pápa felé csak felszállni, Budapest felé csak leszállni lehet.
|-bgcolor=DFDFDF
|1||Budapest, Petőfi híd, budai hídfő||61
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|2||Budapest, Újbuda-központ||60
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|3||Budapest, Sasadi út||59
|align=left|
|-
|4||||58
|align=left| (Herceghalom)
|-
|5||Bicske, műszaki áruház||57
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|6||Felcsút, bejárati út*||56
|align=left|
|-
|7||Bodmér, bejárati út||55
|align=left|
|-
|8||Vértesboglár, Kossuth utca||54
|align=left|
|-
|9||Móriczmajor, bejárati út||53
|align=left|
|-
|10||Csákvár, Kossuth utca 57.*||52
|align=left|
|-
|11||Csákvár, Szabadság tér||51
|align=left|
|-
|12||Zámolyi elágazás||50
|align=left|
|-
|13||Csákberény, Szabadság tér||49
|align=left|
|-
|14||Söréd, Kossuth utca||48
|align=left|
|-
|15||Csókakői elágazás||47
|align=left|
|-
|16||Bodajk, lakótelepi elágazás||46
|align=left|
|-
|17||Balinka, községháza||45
|align=left|
|-
|18||Balinkabánya, bejárati út||44
|align=left|
|-
|19||Mecsértelep||43
|align=left|
|-
|20||Bakonycsernye, kisgyóni elágazás||42
|align=left|
|-
|21||Bakonycsernye, Bercsényi utca||41
|align=left|
|-
|22||Bakonycsernye, iskola*||∫
|align=left|
|-
|23||Bakonycsernye, Súri út||40
|align=left|
|-
|24||Szápár, bejárati út||39
|align=left|
|-
|∫||Csetény, Petőfi Sándor utca 156.||38
|align=left|
|-
|25||Csetény, Petőfi út 77.||37
|align=left|
|-
|26||Csetény, orvosi lakás||36
|
|-
|27||Dudar, alsó||35
|
|-
|28||Dudar, Hunyadi utca 15.||34
|
|-
|29||Dudar, vásártér||33
|
|-
|30||Dudar, vasútállomás bejárati út||32
|
|-
|31||Nagyesztergár, posta||31
|
|-
|32||Nagyesztergár, óvoda||30
|
|-
|33||Nagyesztergár, Ányos P. utca*||29
|
|-
|34||Zirc, Szabadság utca*||28
|
|-
|35||Zirc, autóbusz-állomás (vasútállomás)||27
|align=left|
|-
|36||Zirc, Rákóczi térvonalközi végállomás||26
|align=left|
|-
|37||Zirc, Bakonybéli út||25
|align=left|
|-
|∫||Zirc, Szarvaskút||24
|
|-
|38||Zirc, Aklipuszta||23
|
|-
|∫||Lókúti elágazás*||22
|
|-
|39||Pénzesgyőr, autóbusz-váróterem||21
|
|-
|40||Pénzesgyőr, Béke utca 32.||20
|
|-
|41||Somhegypuszta||19
|
|-
|42||Bakonybél, felső||18
|
|-
|43||Bakonybél, Petőfi utca||17
|
|-
|44||Bakonybél, üdülő bejárati útvonalközi végállomás||16
|
|-
|45||Gerencepuszta*||15
|
|-
|46||Odvaskői barlang||14
|
|-
|47||Bakonykoppány, Huszárokelőpuszta||13
|
|-
|48||Bakonykoppány, autóbusz-váróterem||12
|
|-
|49||Franciavágás, vasútállomás bejárati út||11
|
|-
|50||Béb, bejárati út||10
|
|-
|51||Ugod, vasútállomás bejárati út||9
|
|-
|52||Ugod, gyógyszertár||8
|
|-
|∫||Ugod, bolt*||7
|
|-
|53||Homokbödöge, központ||6
|
|-
|54||Nagytevel, autóbusz-váróterem||5
|
|-
|55||Adásztevel, bolt||4
|
|-
|56||Pápa, Veszprémi út*||3
|align=left|
|-
|57||Pápa, Budai Nagy Antal utca*||2
|align=left|
|-
|58||Pápa, kórház*||1
|align=left|
|-
|59||Pápa, autóbusz-állomásvégállomás||0
|align=left|
|}
*Ezeket a megállókat csak néhány menet érinti.

Források
A járat menetrendje a volanbusz.hu-n

Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Volánbusz
Pest megye közlekedése
Fejér megye közlekedése
Veszprém megye közlekedése
Herceghalom autóbuszvonalai
Pápa autóbuszvonalai